Viam agnoscere veritatis o Viam cognoscere veritatis, entrambe con il significato di "Che conoscano la via della verità", si riferiscono alle seguenti bolle papali inviate da Papa Innocenzo IV ai mongoli nel XIII secolo:

 Dei patris immensa, bolla del 5 marzo 1245, affidata a Lorenzo di Portogallo
 Cum non solum, bolla del 13 marzo 1245, affidata a Giovanni da Pian del Carpine
 Viam agnoscere veritatis (1248), bolla del novembre 1248, in risposta ad una missiva dei mongoli, e probabilmente recapitata dall'ambasciatore mongolo Aybeg and Sarkis.

                                                                                                                                          -->